Tunnelblick steht für:

 in der Augenheilkunde ein Synonym für Röhrengesichtsfeld, eine konzentrische Einengung des Gesichtsfeldes auf einen zentralen Rest
 in der Psychologie die Einschränkung des Gesichtsfeldes durch eine eingeschränkte Wahrnehmung des Gehirns, beispielsweise durch Alkoholeinwirkung oder durch gleichzeitige Konzentration auf mehrere Tätigkeiten
 im übertragenen Sinne die Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Dinge wahrzunehmen, die außerhalb dessen liegen, wofür sich der Betroffene aktiv interessiert – „Scheuklappen“; siehe auch Fachidiot 
 Tunnelblick, ein quantenoptisches Phänomen
 Tunnelblick (Software), eine Open-Source-Software zum Aufbau von Virtual Private Network-Verbindungen unter Mac OS X

Siehe auch:
 Tunnelvision